Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2007 проводился с 26 по 28 октября 2007 года в городе Москва. Турнир проводился в ??-й раз.

Одновременно турнир являлся первым кругом  2008.

В турнире принимали участие 8 команд.

Обладателями Кубка стала команда «ЭШВСМ „Москвич“-1» (Москва; скип Александр Кириков), второе место заняла команда «СКА-1» (Санкт-Петербург; скип Валентин Деменков), третье место — команда «Москва» (скип Артём Болдузев).

Формат соревнований 
Команды в одной группе играют друг с другом по круговой системе в один круг. Итоговое ранжирование команд производится по количеству побед. В случае равенства количества побед у двух команд высшее место занимает команда, победившая в личной встрече. В случае равенства количества побед у трех и более команд ранжирование проводится по количеству побед во встречах команд между собой.

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2007

2007
Спортивные соревнования в Москве
Спорт в России в 2007 году
Октябрь 2007 года